Є () — китайське прізвище. Відомі носії:
 Є Жунгуан — шахіст
 Є Цзянчуань — шахіст і шаховий тренер
 Є Цзяньїн — в. о. голови КНР
 Є Шивень — плавчиня, олімпійська чемпіонка

Китайські прізвища